Sissesi – abitanti di Sissa Trecasali
Sissesi – abitanti di Sissa